De tunnel die reizigers in een treinstation gebruiken om van het ene naar het andere perron te komen
 Stationstunnel (Nijmegen)
 Stationstunnel (Venlo)